Pantheon vagy panteon jelentheti:
Panteon, valamely vallás, mitológia isteneinek összessége
Pantheon, a görög mitológia egyik mitikus lénye
Az összes istennek együttesen állított templom, mint a római Pantheon
Modern épületek és emlékművek, mint:
A párizsi Panthéon
A Londoni Pantheon
A Ruszei Panteon, Bulgária nemzeti emlékhelye
A Moszkvai Panteon
A Panteón Nacional, Venezuela nemzeti emlékhelye
A Tbiliszi Panteon, grúz (georgiai) temető
Munkásmozgalmi Panteon
Nemzeti Panteon a Kerepesi úti temetőben, a budapest Hősök terén és a szegedi Dóm téren álló emlékművek neve
Máltai Nemzeti Panteon, a máltai Szent János-társkatedrális
Portugál királyi Panteon, a portugál királyok temetkezőhelye az alcobaçai ciszterci kolostorban

Média 
 Phanteon S, folyóirat

Egyéb 
 Pantheon (szoftver)
 Pantheon (vallás)